Il doppio del Cincinnati Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Rick Leach e Jim Pugh erano i detentori del titolo, ma solo Leach ha partecipato in coppia con Laurie Warder.

Leach e Warder hanno perso in finale contro Pieter Aldrich e Danie Visser.

Ken Flach e Robert Seguso hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Aldrich e Visser.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (quarti di finale)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (quarti di finale)
 Ken Flach /  Robert Seguso (campioni)
 Rick Leach /  Laurie Warder (quarti di finale)

 Mark Kratzmann /  Wally Masur (secondo turno) 
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (finale) 
 Jim Courier /  Pete Sampras (semifinali) 
 Carlos Di Laura /  Javier Frana (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Cincinnati Open 1989